Worthing (West Sussex), een district en de hoofdplaats van dit district in het Engelse graafschap West Sussex
Worthing FC, een Engelse voetbalclub
Worthing & District Football League, een Engelse regionale voetbalcompetitie
Worthing (South Dakota), een plaats in de staat South Dakota in de Verenigde Staten